KRTAP29-1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 341 амінокислот, а молекулярна маса — 35 211.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки